HMS Black Prince je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Black Prince (1650) 
 HMS Black Prince (1816) 
 HMS Black Prince (1861) 
 HMS Black Prince (1904) 
 HMS Black Prince (81)

Black Prince